Appassionata (italienisch für begeistert) steht für:

 Klaviersonate Nr. 23 (Beethoven)
 Appassionata (1974), italienischer Film von Gianluigi Calderone
 Appassionata (1998), amerikanischer Spielfilm von Asia Carrera
 Appassionata (2008), deutscher Kurzfilm von Mirko Echghi-Ghamsari
 Appassionata (2012), schweizerischer Dokumentarfilm von Christian Labhart
 Appassionata. Ein Lebensroman Beethovens, Alfred Amenda (Pseud. v. Alfred Karrasch), 1958
 die Pferdeshow Apassionata

Siehe auch

 kleine Appassionata